Rick Santorum (1958) - Amerikaans politicus
 Spreading Santorum - internetfenomeen waarbij gepoogd werd het woord santorum te herdefiniëren.

Zie ook 
 Santori (doorverwijspagina)
 Sanctorum (doorverwijspagina)